Reli Portugal je reli natjecanje koje se održava u Portugalu. Utrka je po prvi puta održana 1967.g., a sedmo natjecanje bilo je i treća utrka prve sezone Svjetskog prvenstva u reliju 1973. Sljedećih 29 sezona Reli Portugal je bila jedna od utrka Svjetskog prvenstva u reliju, sve do 2002. da bi se nakon četverogodišnje pauze vratila u kalendar sezone 2007.

Povijesti 
Važan dio Relija Portugal u negativnom i pozitivnom smislu su bili mnogobrojni gledatelji duž staze, naročito tijekom 1970ih i 1980ih, što je često dovodilo da situacija gdje je nesreća zamalo izbjegnuta. Međutim 1986.g. dogodila se nesreća u kojoj je nastradalo nekoliko gledatelja, što je zajedno s pogibijom Henrija Toivonena te iste godine na Reliju Korzika dovelo automobile grupe B, na zao glas, a na kraju su i zabranjeni.

Višestruki pobjednici (vozači)

Višestruki pobjednici (proizvođači)

Pobjednici po godinama

Izvor 
juwra.com

Portugal
Međunarodna športska natjecanja u Portugalu